Okręty US Navy o nazwie USS "Gull":
 Pierwszy  był trałowcem floty. W służbie od 3 grudnia 1940.
 Drugi  był trałowcem. W służbie od 28 lutego 1944.
 Trzeci "Gull" (AM-399) miał być trałowcem, ale kontrakt na budowę anulowano 16 maja 1945.

Gull